Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 22-es, továbbá -es, 22A, 22B, 22E, 22I, 22Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 22-es busz (Budapest)
 22A busz (Budapest)
 22B busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
 22E busz (Budapest)megszűnt

 22-es busz (Debrecen)
 22Y busz (Debrecen)

 22-es busz (Dunaújváros)

 22-es busz (Győr)
 22A busz (Győr)
 22B busz (Győr)
 22Y busz (Győr)
 22E busz (Győr)megszűnt

 22-es busz (Hódmezővásárhely)

 22-es busz (Kecskemét)

 22-es busz (Miskolc)
 22G busz (Miskolc)

 22-es busz (Nyíregyháza)

 22-es busz (Ózd)

 22-es busz (Pécs)

 22-es busz (Sopron)

 22-es busz (Szeged)megszűnt 2004-ben

 22-es busz (Székesfehérvár)
 22Y busz (Székesfehérvár)megszűnt

 22-es busz (Szombathely, –2009)megszűnt
 22-es busz (Szombathely)

 22-es busz (Tatabánya)
 22I busz (Tatabánya)

 22-es busz (Veszprém)